Saint-Sigismond, commune française du Loiret
voir aussi : Démographie de Saint-Sigismond (Loiret)
 Saint-Sigismond, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Sigismond, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Aix-les-Bains
 Saint-Sigismond, ancienne commune française de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Albertville
 Saint-Sigismond, commune française de la Haute-Savoie
 Saint-Sigismond, commune française de la Vendée

Voir aussi 

Saint-Sigismond-de-Clermont, commune française de la Charente-Maritime

Homonymie de toponyme